Charles Landry (né le  à Napierville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons passées au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, trois avec les Voltigeurs de Drummondville, et une dernière saison avec le Club de hockey junior de Montréal, il signe un premier contrat professionnel avec les Admirals de Norfolk de la LAH pour un match des séries éliminatoires unique en 2011. Pour sa première saison professionnelle, il a joué avec les Admirals et les Everblades de la Floride.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008|| Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ|| 61|| 5|| 8|| 13|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ|| 48|| 0|| 13|| 13|| 41|| 19|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2009-2010|| Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ|| 68|| 6|| 24|| 30|| 41|| 14|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2010-2011|| Junior de Montréal || LHJMQ|| 57|| 11|| 29|| 40|| 30|| 10|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2010-2011|| Admirals de Norfolk|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 23|| 0|| 6|| 6|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Everblades de la Floride|| ECHL|| 36|| 2|| 7|| 9|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Everblades de la Floride || ECHL || 51|| 4|| 12|| 16|| 33|| 13|| 0|| 1|| 1|| 11
|-
| 2013-2014|| Crunch de Syracuse || LAH|| 34|| 1|| 2|| 3|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Everblades de la Floride || ECHL || 18|| 0|| 3|| 3|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Nottingham Panthers || EIHL || 58|| 6|| 11|| 17|| 31|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 1 || 12 || 13 || 16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2017-2018 || Loups de Saint-Gabriel || LHSR || 15|| 3|| 7|| 10|| 19|| 10|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
| 2018-2019 || Loups de Saint-Gabriel || LHSR || 11|| 5|| 11|| 16|| 8|| 9|| 4|| 6|| 10|| 8
|-
| 2019-2020 || Cornwall Senior Prowlers || EOSHL  || 6|| 1|| 8|| 9|| 8|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0

Notes et références 

Naissance en juin 1991
Naissance en Montérégie
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Junior de Montréal
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Brest Albatros Hockey